Drzonowo ist der Name mehrerer polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Drzonowo (Lisewo)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Drzonowo (Kołobrzeg) (ehemals Drenow, Kreis Kolberg-Körlin)
 Drzonowo (Biały Bór) (ehemals Schönau, Kreis Schlochau)

Siehe auch:
Drzonowo Białogardzkie (ehemals Drenow, Kreis Belgard)
Drzonowo Wałeckie (ehemals Drahnow, Kreis Deutsche Krone)